Zkratka KOD má více významů:
 Výbor na obranu demokracie () – polská organizace
 Knihy odvahy a dobrodružství – česká knižní edice

Podobné názvy 
 Kód